David av Skottland kan syfta på bland andra:

 David I av Skottland (1084–1153)
 David II av Skottland (1324–1371)
 David av Skottland, earl av Huntingdon (omkring 1144–1219)